Prinsesse Vilhelmine af Danmark (født 10. juli 1747, død 14. januar 1820) var en dansk prinsesse. Hun var datter af Frederik 5. og Louise af Storbritannien og blev landgrevinde af Hessen-Kassel fra 1785 til 1803 og kurfyrstinde af Hessen fra 1803 til 1806 og igen fra 1813 til 1820.

Fødsel og opvækst 

Prinsesse Vilhelmine blev født den 10. juli 1747 på Christiansborg Slot som tredje barn og næstældste datter af Kong Frederik 5. i hans første ægteskab med Louise af Storbritannien. Allerede i sin barndom blev hun udset til at blive gift med sin fætter, prins Vilhelm af Hessen-Kassel, der var søstersøn af dronning Louise, og som under syvårskrigen (1756–1763) levede ved det danske hof.

Ægteskab 

Prinsesse Vilhelmine blev gift med Vilhelm den 1. september 1764 i Christiansborg Slotskirke. En måned efter ægteskabet holdt de deres indtog i Hanau, hovedstaden i grevskabet Hanau-Münzenberg, der var blevet udskilt af Hessen-Kassel og tildelt prins Vilhelm.

Senere liv 

Da Vilhelms far døde i 1785, tiltrådte han regeringen i Landgrevskabet Hessen-Kassel som Vilhelm 9., og Vilhelmine blev landgrevinde. I 1803 blev han ophøjet til kurfyrste og Vilhelmine blev kurfyrstinde.

Ægteskabet var ulykkeligt. Vilhelm var Vilhelmine utro og havde mange elskerinder, først og fremmest Karoline von Schlotheim, som han udnævnte til grevinde af Hessenstein. Vilhelmine selv blev af danske besøgende ved sit hof fremhævet for sin ynde, blidhed og ligefremme væsen samt sin kærlighed til Danmark og det danske sprog, som hun talte uden spor af tysk accent.

I 1806 blev Vilhelm afsat af Napoleon, og Vilhelm søgte ly på Gottorp Slot hos sin bror og svigerinde landgreve Carl og landgrevinde Louise. Vilhelmine forblev i Kassel, indtil en fransk guvernør var blevet indsat, hvorefter hun flyttede til sin datter Amalie i Gotha. Hun tilbragte de næste år i eksil, blandt andet i Slesvig og Prag. Efter slaget ved Leipzig kunne de vende tilbage til Kassel, hvor de holdt deres indtog den 21. november 1813.

Kurfyrstinde Vilhelmine døde 72 år gammel den 14. januar 1820 i Kassel.

Børn 

 Marie Frederikke (1768-1839), gift med Alexius Frederik Christian, hertug af Anhalt-Bernburg
 Caroline Amalie (1771-1848), gift med August, hertug af Sachsen-Gotha-Altenburg
 Frederik (1772-1784)
 Vilhelm 2. (1777–1847), kurfyrste af Hessen

Anetavle

Referencer

Kilder

Eksterne henvisninger 

Huset Oldenburg
Huset Hessen-Kassel
Prinsesser fra Danmark
Personer fra København